Cithaeron är ett släkte av spindlar. Cithaeron ingår i familjen Cithaeronidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Cithaeron